Epure este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Traian Epure (1869–?), ofițer român.
 Boris Epure (1882–1938), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.

Vezi și
Iepure (nume)